Émeric, Emeric, Emerik ou Emerick qui peut s'écrire avec un k (sans accent) est un nom propre.

Prénom 
De même qu' et Henri, Émeric est un prénom dérivé du germanique haim- « maison » et -ric  « riche », « puissant ».

Il est fêté le 4 novembre.

Variantes 
On note les variantes Émerick, Émerik, Émery, Émeryc et Émeryck.

Personnalités portant ce prénom 
 Le prince Émeric de Hongrie, saint de l’Église catholique romaine
 Le roi Émeric de Hongrie et Vice-roi de Croatie , qui régna de 1196 à 1204
 Emerick Darbelet, joueur de football professionnel français

Patronyme 

 Toussaint-Bernard Émeric-David (1755-1839), archéologue français.

référence 

Homonymie de prénom

pl:Emeryk